Појам  може да се односи на:
Чарлс Армстронг (генерал),
Чарлс Армстронг (веслач),